El término Cascajares hace referencia a varios artículos en Wikipedia sobre municipios en Castilla y León:

Cascajares, provincia de Segovia
Cascajares de Bureba, provincia de Burgos
Cascajares de la Sierra, provincia de Burgos
Antonio_María_Cascajares, obispo y arzobispo español